Dades de la Temporada 1918-1919 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 29 de maig de 1919: Homenatge a Brias: Espanyol 2 - FC Internacional 3.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1918 a Catalunya
Competicions esportives del 1919 a Catalunya